Азат:
 Азат — мужское личное имя, от персидского «свободный», «независимый».
 Азаты — сословие воинов, военнообязанных свободных землевладельцев в Сасанидском Иране
 Демократическая партия Казахстана «Азат»

Топонимы

Азербайджан/НКР 
 Азат — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, фактически контролирующего населённый пункт, расположен в Гёйгёльском районе Азербайджана, согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — в Шаумяновском районе НКР.

Армения 
 Азат — река, левый приток Аракса.
 Азат  — село в марзе Гегаркуник.

Казахстан 
 Азат (быв. Ивановское) — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Азат — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Азат — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Азат — село в Мактааральском районе Туркестанской области.

Россия 
 Азат — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Азат — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.

 Азат — прежнее название села Сторожевое в Симферопольском районе Крыма

См. также 
 
 Азат Арцах
 Азат Кърым